Mammetuba triangularis är en ringmaskart som beskrevs av Ghare och Vartak 1984. Mammetuba triangularis ingår i släktet Mammetuba och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
triangularis